Das Herreneinzel der Australasian Championships 1908 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Titelverteidiger war Horace Rice. Das Finale gewann Fred Alexander gegen Alfred Dunlop.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
1908